Klari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Klari, distrikt, Jawa Barat, Kabupaten Karawang, 
 Desa Klari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar